Harbour Air — канадская чартерная авиакомпания со штаб-квартирой в городе Ричмонд (Британская Колумбия), работающая на чартерных, туристических и грузовых маршрутах из Ванкувера, Виктории и Нанаймо.

Основной парк авиакомпании составляют гидросамолёты de Havilland Canada. Совместно с региональным авиаперевозчиком West Coast Air компания эксплуатирует два гидроаэропорта: Международный аэродром Ванкувер-Харбор и Аэродром Виктория-Иннер-Харбор.



История 
Авиакомпания Windoak Air Service была основана в 1982 году для выполнения чартерных рейсов на гидросамолётах и обеспечения нужд предприятий лесной промышленности в провинции Британская Колумбия. В 1993 году Harbour Air приобрела небольшого перевозчика местного значения Trans-Provincial Airlines, расширив тем самым географию своих полётов за счёт увеличения чартерных и введения нескольких регулярных рейсов приобретённой авиакомпании.

В настоящее время Harbour Air позиционирует себя в качестве крупнейшей в мире коммерческой авиакомпании, использующей парк гидросамолётов. В июне 2007 года компания сформировала небольшое дочернее подразделение Harbour Air Malta, которая имеет собственный гидросамолёт DHC-3 Turbo Otter, базируется в аэропорту Валетта-Харбор и совершает регулярные рейсы на остров Гозо, а также проводит воздушные экскурсии вокруг соседних островков.

Harbour Air выпускает собственный полётный журнал для пассажиров «Coastlines Magazine».

Маршрутная сеть авиакомпании 

По состоянию на октябрь 2007 года авиакомпания Harbour Air выполняла рейсы по следующим пунктам:
 Аэродром Ванкувер-Харбор (Ванкувер)
 Виктория
 Нанаймо
 Галф-Айлендс (Гангис, Мэпл-Бей, Бедуэлл-Харбор)
 Международный аэродром Ванкувер-Харбор (Ричмонд)
 Виктория
 Нанаймо
 Аэродром Виктория-Иннер-Харбор (Виктория)
 Ванкувер
 Ричмонд (Международный аэропорт Ричмонд)
 Лэнгли
 Аэропорт Нанаймо-Харбор (Нанаймо)
 Ванкувер
 Ричмонд
 Региональный аэропорт Лэнгли (Лэнгли)
 Виктория

Флот 
По состоянию на март 2009 года воздушный флот авиакомпании Harbour Air состоял из 33 самолётов:

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт авиакомпании Harbour Air

Авиакомпании Канады